Освальд Кяпп (; ) — эстонский борец вольного стиля, олимпийский чемпион.

Кяпп завоевал золотую медаль на летних Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме (в лёгком весе).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте databaseOlympics.com.

Борцы Эстонии
Олимпийские чемпионы от Эстонии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1928 года
Олимпийские чемпионы по борьбе
Борцы полусреднего веса
Борцы лёгкого веса
Борцы по алфавиту